Ernest Weiller, contrebassiste et compositeur français
 Lazare Weiller, industriel et homme politique français
 Paul-Louis Weiller, chef d’entreprise et mécène français
 Sibilla Weiller, princesse de Luxembourg

Voir aussi 
 
 
 
 
 
Patronyme juif